Jorge Salinas (piłkarz)
 Jorge Salinas (aktor)